PR son las siglas o pueden referirse:

Partidos políticos 
 del Partido Radical, en Chile;
 de distintos Partidos Republicanos;
 del Partido Riojano, un partido regionalista de La Rioja, en España;

Otros usos 
 del Pequeño Recorrido, un tipo de sendero balizado, una ruta de senderismo de 10 a 50 km de distancia, en España;
 de los Power Rangers, una serie de televisión estadounidense;
 de Parques Reunidos, una empresa española especializada en parques de ocio;
 de Puerto Rico, un país en el Caribe;
 de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, un grupo de música de rock en Argentina;
 de PageRank, una marca registrada de Google;
 del estado de Paraná, en Brasil;
 a .pr, el dominio superior geográfico para Puerto Rico;
 en numismática, al atributo PR (prueba) o PF (proof) de una moneda.

Siglas